G6 puede referirse a:
 G6 de Europa (inicialmente: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, y España al que luego se le unió Polonia), conjunto de los 6 estados miembros con mayor población dentro de la Unión Europea.
 Pontiac G6, un automóvil de 2004.
 «Like a G6», sencillo de  Far East Movement.